Niemcy:
 Ruppertshofen – dzielnica Ilshofen
 Ruppertshofen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Ruppertshofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn